Жан-Себастьян Жигер (,  16 травня 1977, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Калгарі Флеймс», «Анагайм Дакс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 649 матчів у НХЛ, включаючи 52 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Telus (ГЮХЛК) — 1997 
 Друга команда всіх зірок ГЮХЛК — 1997 
 Приз Кона Сміта — 2003 
 Чемпіон світу 2004 року в складі національної збірної Канади
 Володар Кубка Стенлі в складі «Анагайм Дакс» — 2007
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2009

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Французи Канади